Carlos Tejedor es el nombre de:

 Carlos Tejedor, político argentino;
 Partido de Carlos Tejedor, división administrativa de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Carlos Tejedor, localidad de la Argentina.